Игры по баскетболу на Летней Универсиаде 2015 состоялись с 4 по 14 июля 2015 года в Кванджу, Южная Корея. В турнире приняло участие 40 команд — 16 женских и 24 мужских сборных по баскетболу.

Таблица медалей

Медальный зачёт

Мужчины

Команды

Женщины

Команды

Ссылки 
 Official Games site

Летняя Универсиада 2013
События летней Универсиады 2015
Баскетбол на летних Универсиадах